Ahrens kan som auktorsförkortning betyda:

 August Ahrens
 Dirk Ahrens
 C. Ahrens

Robotskapade auktorsförkortningar